Cassamá ist der Familienname folgender Personen:
 Cipriano Cassamá, guinea-bissauischer Politiker
 Ibraime Cassamá (* 1986), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Ivanildo Cassamá (* 1986), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Lassana Cassamá, guinea-bissauischer Fußballtrainer